Tortali steht für:
 Tortali (Geistwesen), Geistwesen von Tag und Sonne in der Mythologie der Melanesier 
 (2687) Tortali, Asteroid des Hauptgürtels